kurant – melodia wygrywana przez mechanizmy pozytywkowe znajdujące się w zegarach; także sam zegar lub sam mechanizm, wygrywający takie melodie (często staropolskie); zobacz też: carillon
 kuranty – toasty lub śpiewy wiwatowe (staropolskie) por. Zygmunt Gloger Encyklopedia Staropolska hasła: kurant, zdrowia
 kuranty – wojskowe sygnały na trąbkę (staropolskie) porównaj Partytura dla trembaczów rożnego woyskowego kurantu, Biblioteka Kórnicka PAN (BK 2102/2, k. 124)
 kurant (courante):
 Courante – francuski taniec dworski.
 Courante – forma muzyczna.

Zobacz też 
 Aria z kurantem – „Arię z kurantem” śpiewa w trzecim akcie Strasznego dworu Moniuszki jeden z bohaterów tej opery, Stefan. Sam zaś kurant (melodia wygrywana przez zegar) z tej arii jest ośmiotaktowym polonezem.

Przypisy